Никола́й Докуча́ев:
 Докучаев, Николай Васильевич (1891—1944) — советский архитектор.
 Докучаев, Николай Егорович (1918—2005) — советский военный, Герой Советского Союза.